Голубцов — російське прізвище.

 Голубцов Вадим Віталійович (*1988) — російський хокеїст.
 Голубцов Валерій Вікторович (1946—2003) — радянський футболіст.
 Голубцов Сергій Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Російські прізвища